Kaltenherberg bezeichnet verschiedene Orte:

 Kaltenherberg (Bernhardswald), Ortsteil der Gemeinde Bernhardswald, Landkreis Regensburg, Bayern
 Kaltenherberg (Brunnen), Ortsteil der Gemeinde Brunnen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Kaltenherberg (Burscheid), Ortsteil der Stadt Burscheid,  Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Kaltenherberg (Itzgrund), Einöde der Gemeinde Itzgrund, Landkreis Coburg, Bayern
 Kaltenherberg (Schwarzwald), Ortsteil der Stadt Vöhrenbach, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Kaltenherberg (Schnaittach), Ortsteil des Marktes Schnaittach, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Kaltenherberg (Wasserberndorf), Ortswüstung auf dem Gebiet von Geiselwind-Wasserberndorf, Landkreis Kitzingen, Bayern, siehe Wüstenherberg

Siehe auch:
 Kalterherberg